
Molekulska formula -{C3H6N2}- se može odnositi na:

 Imidazolini
 Aminopropionitril
 Dihidroimidazol-2-iliden